Guillermo García Parreño López, polític i militar balear.
 Joaquim García-Parreño i Lozano (1821-1880), autor, director i actor teatral.
 Frederic García-Parreño i Alegria, actor, fill de Joaquim García-Parreño i Lozano.
 Juli García-Parreño i Alegria, actor, fill de Joaquim Garcia-Parreño i Lozano.
 Assumpció García-Parrreño, cupletista.
 Joaquim García-Parreño, actor del .